katak – klasyczny taniec hinduski
 Katak – miasto w Indiach